

Sciences et techniques 
 En paléontologie, Sue est un surnom donné au squelette du plus grand Tyrannosaurus rex jamais découvert, par Sue Hendrickson aux USA en 1990.

Culture et société 
 Mary-Sue est un terme péjoratif donné à un personnage de fiction.
 Peggy Sue est un personnage de fiction.

Cinéma et télévision 
 Sue Ellen Ewing est un personnage de la série télévisée Dallas.
 Sue perdue dans Manhattan (Sue) est un film américain de 1997.
 Sue Thomas, l'œil du FBI est une série télévisée américaine.
 Curly Sue est une comédie américaine de 1961.
 Peggy Sue s'est mariée est un film américain de 1986.

Édition 
 Sue est un magazine musical finlandais fondé en 1994.

Littérature 
 Peggy Sue et les Fantômes est une série littéraire pour la jeunesse.

Musique 
 Sue (Or in a Season of Crime) est une chanson de David Bowie (2014).
 A Boy Named Sue est une chanson country américaine de 1969.

Récompenses 
 Le grand prix Pierre-Süe, nommé en l'honneur du chimiste français Pierre Süe, est décerné chaque année par la Société chimique de France.

Anthroponyme

Patronyme 

 Eugène Sue (1804-1857), un écrivain ;
 Gabriel Sue (1867-1958), un artiste peintre, neveu d'Eugène ;
 Jean Sue (1699-1762), un médecin chirurgien ;
 Jean-Joseph Sue le père (1710-1792), anatomiste et chirurgien ;
 Jean-Joseph Sue, le fils (1760-1830), anatomiste et chirurgien ;
 Louis Süe (1875-1968), un architecte-décorateur, artiste peintre, arrière-petit-neveu d'Eugène ;
 Pierre Sue (1739-1816), un médecin chirurgien, un médecin chirurgien, fils de Jean ;
 Pierre Süe, un chimiste ;
 Selah Sue (1989-), auteur-compositrice-interprète belge.

Prénom 
Sue est un prénom féminin, notamment porté par :
 Sue Bird (1980-), une joueuse de basket-ball israélo-américaine ;
 Sue Day (1972-), une joueuse anglaise de rugby ;
 Sue Gardner (1967-), une journaliste et cadre canadienne ;
 Sue Grafton (1940-), une écrivaine américaine ;
 Sue Hendrickson (1949-), une paléontologue amateur américaine ;
 Sue Johnston (1943-), une actrice anglaise ;
 Sue Kaufman (1926-), une romancière américaine ;
 Sue Lopez (1950-), une joueuse anglaise de football ;
 Sue Lyon (1946-), une actrice américaine ;
 Sue Savage-Rumbaugh (1946-), une primatologue américaine ;
 Sue Wicks (1966-), une joueuse américaine de basket-ball.

Toponyme

Australie 
 l'îlet Sue, un îlot du détroit de Torres ;

France 
 la place Eugène-Sue, une voie de Suresnes (Hauts-de-Seine) ;
 la rue Eugène-Süe, une voie du  de Paris ;

Japon 
 Sue, un bourg du district de Kasuya (préfecture de Fukuoka).

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom